Francesco d'Este :

Francesco d'Este (?-1312), figlio di Obizzo II, fratello di Azzo VIII d'Este, di Aldobrandino e Fresco d'Este;
Francesco d'Este (1325-1384), figlio di Bertoldo I d'Este;
Francesco d'Este (Ferrara, 1516 – Ferrara, 1578), figlio di Alfonso I d'Este e Lucrezia Borgia;
Francesco I d'Este (1610-1658), figlio di Alfonso III d'Este; 
Francesco II d'Este (1660-1694), figlio di Alfonso IV d'Este;
Francesco III d'Este (1698-1780), figlio di Rinaldo d'Este.